Hrabowo (ukrainisch ; russisch Grabowo) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw, siehe Hrabowo (Solotschiw)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Mukatschewo, siehe Hrabowo (Mukatschewo)

Siehe auch
 Grabowo